Чемпионат Азии по дзюдо является региональным соревнованием, в котором участвуют дзюдоисты стран Азии — членов Азиатского Союза дзюдо.

Чемпионаты

Распределение наград

Ссылки 
 Сайт Союза дзюдо Азии

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1966 года